Диаките () — фамилия.
 Диаките, Бафоде (род. 2001) — французский футболист, защитник.
 Диаките, Дауда (род. 1983) — буркинийский футболист, вратарь.
 Диаките, Дрисса (род. 1985) — малиский футболист, защитник.
 Диаките, Йоро (1932—1973) — малийский политический и военный деятель.
 Диаките, Модибо (род. 1987) — французский футболист сенегальского происхождения, центральный защитник.
 Диаките, Самба (род. 1989) — малийский футболист, полузащитник.
 Диаките, Сумбейла (род. 1984) — малийский футболист, вратарь.